Bič je lahko:
 bič - priprava
 bič, vrsta tolkalskega glasbila
 Bič, naselje v občini Trebnje
 Bič božji, vzdevek za hunskega vojskovodjo Atilo
 morski bič, vrsta ribe

Glej tudi 
 biček
 Bičje
 Bičko jezero